Freiroda ist der Name folgender Orte:

 Freiroda (Naumburg), ein Ortsteil der Stadt Naumburg (Saale) in Sachsen-Anhalt
 Freiroda (Schkeuditz), ein Ortsteil der Stadt Schkeuditz in Sachsen